Лорд Николас Чарльз Эдвард Джонатан Виндзор (; род. 25 июля 1970, Больница Королевского колледжа, Денмарк-Хилл, Лондон) — английский аристократ. Младший сын принца Эдуарда, герцога Кентского, и Кэтрин, герцогини Кентской, правнук короля Великобритании Георга V и двоюродный племянник королевы Великобритании Елизаветы II.

Ранние годы 
Лорд Николас родился 25 июля 1970 года в Больнице Королевского колледжа в Лондоне. Он стал первым членом британской королевской семьи, родившемся в этой больнице. У него есть старший брат, Джордж Виндзор, граф Сент-Эндрюс, и сестра, леди Элен Тейлор. Николас был крещен 11 сентября 1970 года в Виндзорском замке. Среди его крестных были Чарльз, принц Уэльский, и Дональд Коган, архиепископ Йоркский.

Николас Виндзор получил образование в Вестминстерской школе, затем учился в школе-интернате Хэрроу. Позднее лорд закончил Харрис Манчестер колледж в Оксфорде, где он изучал теологию.

Религия 
В 2001 году на частной церемонии лорд Николас Виндзор принял римско-католическую веру, и, следовательно, лишился гипотетического права на наследование британского престола. Его мать приняла католицизм семь лет назад .

14 июля 2011 года Николас стал почетным вице-президентом общества друзей Персонального ординариата Уолсингемской Девы Марии в английском ординариате римско-католической церкви.

Николас Виндзор решительно выступает против абортов и считает, что аборты страшнее Аль-Каиды.

Брак и семья 
Николас Виндзор познакомился со своей будущей женой, Паолой Дойми де Лупис де Франкопан Шубич Зрински на вечеринке в Нью-Йорке в Новогоднюю ночь 1999 года. В июле 2006 года было объявлено об их помолвке. 4 ноября того же 2006 года они поженились в церкви Святого Стефана Абиссинского в Ватикане после гражданской церемонии в Лондонском регистрационном бюро 19 октября 2006 года. После женитьбы его супруга стала Леди Николас Виндзор. Согласно Закону о королевских браках 1772 года, лорд Николас Виндзор получил перед бракосочетанием согласие Тайного совета Великобритании.

У супругов родилось трое сыновей:

 Достопочтенный Альберт Луи Филипп Эдвард Виндзор (род. 22 сентября 2007 года, Госпиталь Челси и Вестминстера, Лондон). Альберт — восьмой внук герцога и герцогини Кетнских. Новорожденный сын лорда Виндзора получил первое имя Альберт в честь святого Альберта Великого. Альберт был крещен в католической королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне.
 Достопочтенный Леопольд Эрнст Огастес Гельф Виндзор (род. 8 сентября 2009 года, Госпиталь Челси и Вестминстера, Лондон) . Он был крещен кардиналом Анджело Комастри в соборе Святого Петра в Ватикане 29 мая 2010 года.
 Достопочтенный Луи Артур Николас Феликс Виндзор (род. 27 мая 2014 года). Крещен в католической королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне.

Лорд Николас и его сыновья находятся в порядке наследование герцогства Кентского, наследование которого не регулируется Актом о престолонаследии 1701 года. Николас и его сыновья — 3-й, 4-й, 5-й и 6-й в линии наследования герцогства Кентского соответственно.

Благотворительность 
В 2011 году лорд Николас стал членом Папской академии жизни. Он также работает в Уставе Сан-Хосе, который способствует защите будущего ребенка.

В 2007 году лорд Виндзор принял приглашение стать патроном Bromley Mind. Также Николас работал в совете по делам беженцев в Лондоне и DePaul Trust, помогая бездомным и школьному обучению детей, больных аутизмом. Он был приглашен научным сотрудником в Ethics and Public Policy Centre в Вашингтоне, округ Колумбия. Он является попечителем Католической Национальной библиотеки Великобритании и Благотворительного фонда «право на жизнь», образовательного органа, целью которого является полная защита будущего ребенка. Николас Виндзор и его супруга Паола — попечители Центра христианского наследия в Стонихерсте.

Лорд Николас является покровителем Общества Короля Карла Мученика.

Предки 

</center>

Примечания 

Николас
Выпускники Харроу